Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Rembun (Nogosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Rembun (Siwalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Rembun (Dampit), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java